Die American League Division Series 2022 (ALDS) im Baseball fand zwischen dem 11. und dem 18. Oktober 2022 statt und war Teil der Postseason der MLB-Saison 2022. Mit ihr wurde ermittelt, welche beiden Teams in der American League Championship Series 2022 gegeneinander antraten. Es handelte sich um zwei Best-of-Five-Serien.

Die Paarungen lauteten:

 (1) Houston Astros (West Division Champion, 106–56) gegen (5) Seattle Mariners (90–72)
 (2) New York Yankees (East Division Champion, 99–63) gegen (3) Cleveland Guardians (Central Division Champion, 92–70)

Weg in die Division Series und weiterer Verbleib 
Siehe Hauptartikel: MLB 2022, ALWC 2022, NLWC 2022, NLDS 2022, ALCS 2022, NLCS 2022, World Series 2022

Die Postseason 2022 hat sich wie folgt entwickelt.

Hintergrund 
Die ersten beiden Plätze werden durch die Gewinnquote der regulären Saison bestimmt. Die letzten beiden Teams sind die Gewinner der American League Wild Card Series, die zwischen den dritt- bis sechstplatzierten Teams der Liga ausgetragen wurden.

Die Houston Astros (106–56) sicherten sich am 19. September den Sieg in der American League West und am 27. September den ersten Platz in der American League, was ihnen ein Freilos in der American League Wild Card Series und den Heimvorteil in den Playoffs der American League einbrachte. Houston nimmt zum sechsten Mal in Folge an der Postseason teil und zum siebten Mal in acht Spielzeiten. Sie spielten gegen die Seattle Mariners (90–72), die sich durch einen Sieg über die Toronto Blue Jays in der Wild Card Series einen Platz in der Division Series sicherten. Für die Mariners war es die erste Teilnahme an einer Division Series seit 2001. Die Astros gewannen 12 der 19 Spiele gegen die Mariners in der regulären Saison und zogen zum sechsten Mal in Folge in die American League Championship Series ein.

Die New York Yankees (99–63) sicherten sich am 27. September die American League East und ein Freilos für die American League Wild Card Series. Dies ist New Yorks sechste Teilnahme an der Postseason in Folge und die erste als Sieger der AL East seit 2019. Sie treffen auf die an dritter Stelle gesetzten Cleveland Guardians (92–70), die sich durch einen Sieg gegen die Tampa Bay Rays in der Wild Card Series einen Platz in der Division Series gesichert haben. Für die Guardians ist es die erste Teilnahme an einer Division Series seit 2018 und die erste unter dem Namen Guardians. New York gewann fünf der sechs regulären Saisonspiele gegen Cleveland. Die Yankees besiegten die Guardians in fünf Spielen und zogen zum ersten Mal seit 2019 in die American League Championship Series ein.

Spielzusammenfassungen

Houston Astros vs. Seattle Mariners 
Houston gewann die Serie 3–0.

New York Yankees vs. Cleveland Guardians 
New York gewann die Serie 3–2.

 Anmerkungen

Einzelnachweise 

2022
Baseball 2022
Houston Astros
Seattle Mariners
New York Yankees
Cleveland Guardians
Sportveranstaltung in Houston
Sportveranstaltung in Cleveland
Sportveranstaltung in Seattle
Sportveranstaltung in der Bronx